Boris Godunov může být:

 Boris Godunov – ruský car

Umělecká díla

Divadlo 
 Boris Godunov (Puškin) – divadelní hra, tragédie Alexandra Sergejeviče Puškina

Hudba 
 Boris Godunov (opera) – opera Modesta Petroviče Musorgského

Film 
 Boris Godunov (film, 1954), sovětský film z roku 1954, režie Věra Strojeva, filmový přepis Musorgského stejnojmenné opery
 Boris Godunov (film, 1966), španělský film z roku 1966, režie Manuel Aguado a Domingo Almendros, televizní film
 Boris Godunov (film, 1986), sovětský film z roku 1986, režie Sergej Bondarčuk, který hrál i titulní roli
 Boris Godunov (film, 1987), sovětský film z roku 1987, režie Derek Bailey, televizní zpracování stejnojmenné Musorgského opery
 Boris Godunov (film, 1990), britský film z roku 1990, režie Humphrey Burton, televizní zpracování Musorgského opery v ruském originále